А́нна Курля́ндська

Персоналії 
 Анна (І) Курляндська — герцогиня курляндська (1566—1602).
 Анна (ІІ) Курляндська —  російська імператриця (1730—1740), герцогиня курляндська (1710—1730).
 Анна Курляндська — курляндська принцеса, ординатка клецька (1586—1617).